Alexandre Cirici i Pellicer – scrittore spagnolo
 Carlos Pellicer – poeta e archeologo messicano
 Carlos Pellicer Vázquez – ex calciatore spagnolo, attaccante
 Jorge Pellicer – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, centrocampista
 Pina Pellicer – attrice cinematografica messicana